Brusque ist der Name verschiedener Orte:

 Brusque (Santa Catarina) in Brasilien
 Brusque (Aveyron) in Frankreich

Brusque ist der Familienname von:
 Nicolas Brusque (* 1976), französischer Rugby-Union-Spieler